Zhangwan bezeichnet:

 Zhangwan (张湾区), Stadtbezirk der Stadt Shiyan in der chinesischen Provinz Hubei

 Zhangwan (Dingtao) (张湾镇), Großgemeinde des Kreises Dingtao in der chinesischen Provinz Shandong
 Zhangwan (Jiaocheng) (漳湾镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Jiaocheng von Ningde in der chinesischen Provinz Fujian

 Zhangwan (Donghai) (张湾乡), Gemeinde des Kreises Donghai in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhangwan (Shanzhou) (张湾乡), Gemeinde des Stadtbezirks Shanzhou von Sanmenxia in der chinesischen Provinz Henan

 Zhangwan (Caidian) (张湾街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Caidian von Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei
 Zhangwan (Xiangzhou) (张湾街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xiangzhou von Xiangyang in der chinesischen Provinz Hubei